Ovčara je lahko:
 Ovčara, Levanjska Varoš (Hrvaška)
 Ovčara, Čepin (Hrvaška)